Municipio de Columbus puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Columbus (condado de Polk, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Columbus (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Columbus (condado de Bartholomew, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Bartholomew.
 Municipio de Columbus (condado de Luce, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Luce.
 Municipio de Columbus (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Columbus (condado de Johnson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Columbus (condado de Platte, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Columbus (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.